Longhi è un cognome italiano che può riferirsi a:

Longhi – famiglia di conti rurali medioevali 
Longhi – famiglia di architetti del Barocco
Albino Longhi – giornalista 
Aleandro Longhi – politico
Alessandro Longhi – pittore e incisore, figlio di Pietro
Alessandro Longhi – calciatore
Barbara Longhi – pittrice italiana, figlia di Luca
Bruno Longhi – antifascista
Bruno Longhi – giornalista sportivo
Bruno Longhi – musicista italiano
Carlo Longhi – arbitro di calcio
Costante Longhi – calciatore italiano
Damiano Longhi – calciatore
Fra Giuseppe Longihi – religioso
Giuseppe Longhi – incisore e pittore
Guglielmo Longhi – cardinale
Luca Longhi – pittore italiana
Martino Longhi il Giovane – architetto, figlio di Onorio
Martino Longhi il vecchio – architetto, padre di Onorio
Narisio Longhi – conte rurale e politico
Onorio Longhi – architetto
Paolo Serventi Longhi – giornalista
Piero Longhi – pilota di rally
Pietro Longhi – pittore 
Roberto Longhi – storico dell'arte
Roberto Longhi – ingegnere

Altro 
Monumento funebre al cardinale Guglielmo Longhi – monumento funebre opera di Ugo da Campione